Reform bezeichnet:

 Reform, planvolle und gewaltlose Umgestaltung bestehender Verhältnisse
 Reform (Band), eine deutsche Rockband
 Die Reform, eine politische Zeitschrift im 19. Jahrhundert, herausgegeben von Arnold Ruge
 Die Reform, eine Zeitung im 19. Jahrhundert, herausgegeben von der Hamburg-Altonaer Volksbuchhandlung
 Magdeburg-Reform, Stadtteil in Magdeburg
 mehrere Produkte des Unternehmens Reform-Werke aus Oberösterreich
 eine Marke von Motorrädern, siehe Reform (Fahrzeugmarke)

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Reform (Alabama), City im Pickens County, Alabama
 Reform (Arkansas), Ort im Saline County, Arkansas
 Reform (Mississippi), gemeindefreies Gebiet im Choctaw County, Mississippi
 Reform (Missouri), gemeindefreies Gebiet im Callaway County, Missouri
 Reform (Ohio), Ort im Licking County, Ohio

Siehe auch:

 Lebensreform, Reformarchitektur, Reformhaus